Rigor Mortis kan syfta på:
 Rigor mortis – den förlust av en biologisk kropps normala rörlighet och plasticitet som börjar inom de första timmarna efter döden, se Likstelhet
 Rigor Mortis – tidigare namn (1986–1988) på musikgruppen Immolation
 Rigor Mortis (musikgrupp) – ett amerikanskt thrash/speed metal-band, grundat 1983
 Rigor Mortis (musikalbum) – den amerikanska thrash/speed metal-gruppen Rigor Mortis debutalbum från 1988